Osiander steht für:
 Osiander (Familie)

Personen:
 Andreas Osiander (1498–1552), Theologe und Reformator
 Andreas Osiander der Jüngere (1562–1617), deutscher evangelischer Theologe, württembergischer Hofprediger
 Christian Friedrich Osiander (1789–1839), Buchhändler in Tübingen. Noch heute trägt die Osiandersche Buchhandlung in Tübingen (gegr. 1596) seinen Namen.
 Christian Nathanael von Osiander (1781–1855), deutscher Theologe
 Ernst Osiander (1829–1864), deutscher Orientalist
 Friedrich Benjamin Osiander (1759–1822), deutscher Mediziner und Geburtshelfer
 Gottlieb Ulrich Osiander (1786–1827), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Friedrich Osiander (1782–1846), deutscher Nationalökonom

 Joseph Osiander (1589–1635), deutscher evangelischer Theologe, Abt in Blaubeuren und Superintendent in Balingen

 Philipp Gottlieb Osiander (1803–1876), deutscher Politiker und Oberamtmann
 Renate Finke-Osiander (* 1926), deutsche Botschafterin
 Sigismund Osiander (1630–1701), evangelischer Theologe, Professor der Mathematik an der Universität Helmstedt
 Wilhelm Osiander (1903–1945), deutscher Landwirt und Referenz im Reichssippenamt

Siehe auch:
 Osiandersche Buchhandlung, Unternehmen